Волчиха — бывшая деревня, располагавшаяся в Гороховецком районе Владимирской области.

Находилась на реке Ингирь в 3 км севернее села Свято.

История 
В прошлом деревня Волчиха входила в состав Святской волости Гороховецкого уезда Владимирской губернии. Население состояло из русских. В религиозном отношении жители д. Волчихи были староверами и принадлежали к Древлеправославной Церкви Христовой (в настоящее время Русская Православная старообрядческая Церковь).

В начале XX века в деревне была построена церковь во имя Казанской иконы Пресвятыя Богородицы. Настоятелем был иерей Евфимий Григорьевич Сидоров.

По состоянию на лето 2011 года от деревни остались фундаменты жилых домов и хозяйственных построек.

Примечания 

Старообрядческие места

Упразднённые населённые пункты Гороховецкого района